Gabmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Gabmann (* 1949), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Ernest Gabmann junior (* 1974), österreichischer Politiker (FRANK)